Пест:
 Пест — см. Ступа.
 Пест — вокалист норвежской блэк-метал группы Gorgoroth.